Rosenrot bezeichnet:

 eine Märchenfigur in Grimms Märchen, siehe Schneeweißchen und Rosenrot
 Rosenrot (Album), ein Musikalbum der Gruppe Rammstein
 Rosenrot (Lied), ein Lied der Gruppe Rammstein
 das fünfte Buch der A-Gruppe von Arne Dahl sowie die vierte Folge der ersten Staffel „Arne Dahl: Rosenrot“